Die Saison 1981/82 der Handball-Regionalliga West der Männer war die 13. in ihrer Geschichte. Insgesamt 24 Mannschaften in einer Nord- und einer Südstaffel spielten um die westdeutsche Meisterschaft. Die jeweiligen Sieger ihrer Staffel spielten nach 22 Spieltagen um den Titel des Westdeutschen Meisters 1982. Dies schaffte Aufsteiger HC TuRa Bergkamen im Finale gegen den TSV Bayer Dormagen.

In die Oberligen mussten mit dem TuS Wellinghofen (Westfalen), dem SV Lintfort (Mittelrhein), der HSG Römerwall (Rheinland-Pfalz) und Alemannia Aachen (Mittelrhein) vier Mannschaften absteigen.

Tabelle

Staffel Nord

Staffel Süd

Finale 
HC TuRa Bergkamen – TSV Bayer Dormagen

Westdeutscher Meister + Aufsteiger zur 2. Bundesliga:

HC TuRa Bergkamen

Entscheidungen 
Aufsteiger aus den Oberligen:
 MTV Mülheim
 HC TuRa Bergkamen
 DJK Hürth-Gleuel
 HSG Römerwall

Weblinks 
 Homepage des WHV
 Handball-Archiv

1981/82
Handballsaison 1981/82